Надежда Викторовна Сергеева () — российская легкоатлетка и бобслеистка. Участница зимних Олимпийских игр в Сочи и Пхёнчхан. Мастер спорта России международного класса по лёгкой атлетике. Мастер спорта России международного класса (бобслей, пилот). Четырёхкратная чемпионка России.

Является военнослужащей войск национальной гвардии Российской Федерации, имеет воинское звание «прапорщик».

Биография 
Родилась в Кемерово. Мама бобслеистки Татьяна Сергеева — врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, работает в кемеровском кардиоцентре.

Занималась многоборьем под руководством заслуженного тренера России Анатолия Михайловича Канашевича. В 2009 году стала серебряным призёром чемпионата России по лёгкой атлетике в семиборье. В 2010 году перешла из лёгкой атлетики в бобслей.

С 2010 года по 2014 год обучалась в Омском ГУОР.

Тренеры — О. Г. Соколов, мастер спорта международного класса Д.

На данный момент проживает в Сочи, там же и тренируется.

На этапах Кубка мира по бобслею дебютировала в 2011 году, заняла 10-е место. Лучший результат — 2-е место на этапе кубка Европы в Санкт-Морице. Серебряный призёр Первенства России среди юниоров в марте 2011 г., бронзовый призёр кубка России в октябре 2010 года.

Надежда принимала участие в Олимпийских играх в Сочи 2014, Пхёнчхане 2018 и Пекине 2022. В Пхёнчане Надежда Сергеева и Анастасия Кочержова заняли 12-е место в соревнованиях двухместных экипажей. В Пекине Надежда заняла 9-е место в двойке (вместе с Юлией Беломестных) и 10-е место в монобобе.

Выпускница Московского педагогического государственного университета им. В. И. Ленина. В настоящее время является аспирантом Сибирского государственного университета физической культуры и спорта (г. Омск).

Дисквалификация 
17 марта 2016 года стало известно, что допинг-проба «А» Надежды Сергеевой дала положительный результат на мельдоний, от вскрытия пробы «Б» она отказалась. В июне 2016 года Сергеева была оправдана Российским антидопинговым агентством, так как Всемирное антидопинговое агентство не просчитало точный срок вывода мельдония из организма.

В 2018 году в Пхёнчхане у бобслеистки Надежды Сергеевой в допинг-пробе был обнаружен запрещённый препарат триметазидин. Первая допинг-проба, взятая у Сергеевой 13 февраля была отрицательная, вторая, взятая 18 февраля, — положительная (очень низкая концентрация триметазидина). Возможно, запрещённое вещество содержалось в каплях для носа. Надежда отказалась от вскрытия пробы B.

Спортивный арбитражный суд (CAS) признал её виновной в нарушении антидопинговых правил и аннулировал её результаты на Олимпиаде-2018.

В октябре 2018 года в Спортивном арбитражном суде (CAS) Надежда смогла доказать, что не знала, что принимает запрещённое вещество, так как на упаковке и в описании «Метионина», произведенном на фармацевтическом заводе компании «Озон» в Жигулёвске (Самарская область), наличие триметазидина не упоминалось. С этими доводами согласилась Международная федерация бобслея и скелетона и дело Сергеевой в Спортивном арбитражном суде осенью закрыли и в зимнем сезоне 2018/2019 она выступала на соревнованиях без ограничений.

В конце декабря 2018 года Надежда Сергеева подала иск к Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА) и производителю препарата «Метионин», который содержал триметадизин, входящий в запрещённый список Всемирного антидопингового агентства (WADA) и не указанный в инструкции к препарату. Глава ФМБА Владимир Уйба заявил, что производитель препарата на одной линии один месяц производил лекарство для обычных людей, другой месяц — разрешённое лекарство и очень чуткое оборудование антидопинговой лаборатории уловило в разрешённом препарате микроскопический процент примеси запрещённого вещества, производившегося на этой же линии ранее. Хорошевский суд Москвы отклонил иск бобслеистки Сергеевой и её тренера Алексея Полонникова к ФМБА и фармацевтической компании «Озон» на 17 млн рублей компенсации за назначение лекарства с запрещённым веществом триметазидином, несмотря на то, что лекарство было выписано врачом ФМБА Анной Вычик и поступило для Сергеевой со склада ФМБА.

Примечания

Ссылки 
 Сергеева Надежда Викторовна

Бобслеисты России
Многоборцы России
Мастера спорта России международного класса
Спортсмены Москвы
Бобслеисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Бобслеисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Бобслеисты на зимних Олимпийских играх 2022 года
Бобслеисты, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил
Спортсмены нескольких видов спорта
Чемпионы Европы по бобслею
Выпускники МПГУ